Pecora steht für:

 Pecora (Fluss), Fluss in der Toskana
 die wissenschaftliche Bezeichnung der Stirnwaffenträger
 in der Schreibweise Pečora eine Stadt und einen Fluss in Russland, siehe Petschora bzw. Petschora (Fluss)
 Pecora Escarpment, Geländestufe im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Pecora ist der Familienname folgender Personen:
 Jay Pecora (* 1973), italo-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Lou Pecora, Filmtechniker für visuelle Effekte
 Louis M. Pecora, US-amerikanischer Physiker
 Paolo Pecora (* 1949), italienischer Filmregisseur
 Santo Pecora (1902–1984), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 William T. Pecora (1913–1972), US-amerikanischer Geologe